De Dravidische talen vormen een taalfamilie van zo'n 25-tal talen. 

Deze worden voornamelijk op de zuidelijke punt en het oostelijk deel van het Indische subcontinent gesproken. 

Het Brahui is een uitzondering: deze taal wordt in Pakistan gesproken.
Sinds de koloniale tijd worden de talen ook bijvoorbeeld op Fiji en in Guyana gesproken.

De Dravidische taalgroep is met zo'n 200 miljoen sprekers de op drie na grootste ter wereld. De sprekers van Dravidische talen worden de Dravidiërs genoemd.

Kenmerken 
De talen zijn agglutinerend en maken uitsluitend gebruik van achtervoegsels. Het Proto-Dravidisch had acht naamvallen.

Classificatie 
De taalgroep bestaat uit een aantal takken:

Zie ook 
 Arische invasietheorie

Dravidische taalfamilie